Diep, de benaming van sommige vaarwateren
Diep (EO), een Nederlands televisieprogramma
Diep (film), een Nederlandse film uit 2005 van Simone Dusseldorp
Diep (zo diep), een Nederlandstalige single uit 1996 van de Belgische band Get Ready!
Ye, een veelvoorkomende Chinese achternaam die soms ook geschreven wordt als Diep